НИИВТ — сокращённое наименование:

 Научно-исследовательский институт вычислительной техники (г. Пенза)
 Новосибирский институт инженеров водного транспорта (г. Новосибирск)